TV4 oder TV 4 ist der Name folgender Fernsehsender:

 TV4 (Litauen) in Litauen
 TV4 (Neuseeland) in Neuseeland
 TV4 (Schweden) in Schweden
 TV4 (Südafrika) in Südafrika
 TV 4 (Polen) in Polen